Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Гримайлівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в смт Гримайлів Чортківського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1862).

Історія церкви 
Перша згадка про Гримайлів датується 1600 роком. У селі на той час було дві церкви. Перша — Святої Параскеви, парохом якої у 1759 році був о. Степан Здирко. Друга — дерев'яна, Покрови Пресвятої Богородиці. Парохом у 1759 році був о. Михайло Рудковський. У 1804 році цей храм згорів, на тому ж місці збудували новий, кам'яний. Будівельні роботи завершили у 1806 році. Ще пізніше добудували притвор.

Під час Першої світової війни храм був частково зруйнований, пізніше його відновили за пожертви парафіян.

У 1928 році стіни храму у старовізантійському стилі розписав професор Павло Ковжун. У 1946 році парафія і церква перейшли у підпорядкування РПЦ.

У 1991 році громада селища конфесійно поділилася на парафію УГКЦ і парафією УАПЦ, яка нині належить до ПЦУ. Відповідно до рішення суду сьогодні у храмі відбуваються почергові богослужіння греко-католицької і православної громад.

У 1992 році відбулася Свята Місія, яку провів владика УГКЦ Михаїл Гринчишин.

У 2004 році храм наново розписали тернопільські художники: святилище і притвор — Василь Митрога, храм вірних — Михайло Дирбавка. У 2012 році було відремонтовано дах храму і замінено його металеве покриття.

При парафії діють: братство «Матері Божої Неустанної Помочі», спільноти «Матері в молитві», «Сім'ї Найсвятішого Серця Ісусового», УМХ, Вівтарна дружина.

Парохи 
 о. Олександр Ганкевич (1882—1892),
 о. Євген Купчинський (1892—1896),
 о. Корнелій Малишевський (1896—1918),
 о. Мисаїл Гайдукевич (1918—1924),
 о. Петро Процик (1924—1939),
 о. Іван Козій (1991—1996),
 о. Степан Боднар (з 1996).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Гримайлів
Гримайлів